Зеленогірське — селище міського типу, Одеська область, Любашівський район
 Зеленогірське — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район